Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1891 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegten die Zwillingsbrüder Herbert und Wilfred Baddeley.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Quelle 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 165.

Herrendoppel
1891